Никола́й Верёвкин:
 Верёвкин, Николай Александрович (1820—1878) — русский генерал-лейтенант, наказной атаман Уральского казачьего войска, участник Крымской войны и Туркестанских походов.
 Верёвкин, Николай Никитич (1766—1830) — русский генерал-лейтенант, Московский комендант.
 Верёвкин, Николай Николаевич (1813—1838) — русский писатель.
 Верёвкин, Николай Николаевич (1877—1920) — русский архитектор.
 Верёвкин, Николай Фёдорович (1800 — после 1837) — русский поэт-песенник.